Gullin ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Gullin (1928–1976), schwedischer Jazz-Saxophonist
 Peter Gullin (1959–2003), schwedischer Jazzmusiker